Carlotta Cartelli – calciatrice italiana
 Mario Cartelli – ex hockeista su ghiaccio ceco